Верейки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Верейки — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области.

Россия 
 Верейки — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Верейки — деревня в Лотошинском районе Московской области.